Abaixo, lista de ginastas medalhistas nas modalidades artística, rítmica e de trampolim, na história dos Jogos Pan-Americanos, desde sua estreia em 1959.

Ginástica artística

Individual geral

Equipes

Trave

Solo

Barras assimétricas

Salto

Ginástica rítmica

Individual geral

Equipes

Bola

Maças

Arco

Corda

Fita

Grupo Geral

Grupo - 1º exercício

Grupo - 2º exercício

Ginástica de trampolim

Ver também
Federação Internacional de Ginástica
Biografias dos ginastas

Referências

Ligações externas

Ginástica nos Jogos Pan-Americanos
Medalhistas pan-americanos da ginástica (feminino)
G